Диапозитив
 Диапозитив — слайд, слайд-фильм
 Диапозитив (группа) или Диа Позитив — группа из Санкт-Петербурга